Lucky Star (mangá)
 Lucky Star (canção de Madonna)
 Lucky Star (canção de Shinee)
Ou ainda:
 Lucky Starr - série de livros infanto-juvenis de ficção científica escrito por Isaac Asimov

Desambiguação